Коробчу́к — українське прізвище. Його відомими носіями є:

 Коробчук Лев Гавриїлович — український православний священномученик, канонізований Польською православною церквою;
 Коробчук Павло Петрович — український поет, публіцист і музикант;
 Коробчук Петро Йосипович — український поет, перекладач та літературний критик.

Українські прізвища
Прізвища на -ук